Eksel se može odnositi na:
 Majkrosoft eksel
 Eksel centar (London)
 Eksel (Alabama)
 Nik van Eksel